OCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Nacogdoches (Texas), Stati Uniti
 och – codice ISO 639-3 della lingua cinese antica